Des Murs kan som auktorsförkortning betyda:

 Marc Athanese Parfait Oeillet Des Murs
 Marc Athanase Parfait Oeillet Des Murs

Robotskapade auktorsförkortningar